Хиджаз — многозначное слово.

 Хиджаз — территория на западе Аравийского полуострова, часть Саудовской Аравии.
 Хиджаз — государство в Хиджазе, провозгласившее независимость от Османской империи в 1916 году.
 Хиджаз — административная единица первого уровня (вилайет) Османской империи.

См. также 
 Назем Хиджази (1914—1996) — пакистанский прозаик.